Kettős játszma (Die Abzocker - Eine eiskalte Affäre), 2000-es német–kanadai tv-film Stuart Cooper rendezésében
 Kettős játszma (Sortilegio), mexikói telenovella
 Kettős játszma (Shadow Dancer), 2012-es angol–ír film James Marsh rendezésében